

Codici 
 JAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jauja (Perù)
 jau – codice ISO 639-3 della lingua yaur

Geografia 
 Jaú – comune del Brasile